Можа́йский райо́н:

 Можайский район — бывший район в Московской области, с 2018 года вместо одноимённого муниципального района — Можайский городской округ.
 Можайский район — район Москвы.

См. также 
 Можайский